Па́бло Каса́до Бла́нко (; род. 1 февраля 1981, Паленсия) — испанский адвокат и политик, член Народной партии. С 21 июля 2018 года по 2 апреля 2022 года занимал должность председателя партии. Член Конгресса депутатов Испании в 2011—2022 годах.

Биография 
Пабло Касадо родился в семье врача и преподавательницы высшей школы. Семья Касадо владеет известной офтальмологической клиникой в Паленсии. По окончании средней школы изучал юриспруденцию в Комильясском папском университете, затем перевёлся в частный вуз Центр высшего образования имени карденала Сиснероса, в конце концов получил диплом в Мадридском университете Комплутенсе. В ноябре 2007 года был принят в адвокатскую коллегию в Мадриде. В 2007—2014 годах Касадо прошёл курс MBA в Университете имени короля Хуана Карлоса. Он также получил дополнительное образование в Джорджтаунском университете и Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди. В апреле 2018 года в связи с делом о фальсификациях при выдаче диплома MBA председателя правительства автономного сообщества Мадрид Кристины Сифуэнтес, приведшего к её отставке, высказывались сомнения в законности получения некоторых документов об образовании Пабло Касадо.

В 2003 году Касадо вступил в Народную партию, его наставником на политическом поприще стал Альфредо Прада, советник правительства автономного сообщества Мадрид. В 2005—2013 годах Касадо руководил «Новыми поколениями Народной партии», молодёжной территориальной организацией Народной партии в автономном сообществе Мадрид. В 2007 году Касадо был избран депутатом Ассамблеи Мадрида, где занимал должность пресс-секретаря парламентской комиссии по вопросам юстиции и государственного управления. Сложил полномочия депутата летом 2009 года. В 2009—2012 годах Касадо занимал должность директора кабинета бывшего председателя правительства Хосе Марии Аснара. На парламентских выборах 2011 года Касадо получил мандат депутата, переизбирался депутатом в 2015 и 2016 годах. В Конгрессе депутатов занимал должность помощника пресс-секретаря комиссий по вопросам юстиции и международного сотрудничества, а также возглавлял комиссию по вопросам образования и спорта.

В июне 2018 года Пабло Касадо выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Народной партии на смену сложившему свои полномочия после вотума доверия Мариано Рахою. Вместе с Сорайей Саэнс де Сантамария одержал победу на впервые проводившихся в Народной партии праймериз и вышел во второй тур выборов. На внеочередном XIX съезде партии 21 июля 2018 года был избран председателем партии. Заявил о своей отставке с должности председателя партии на заседании Конгресса депутатов 23 февраля 2022 года в результате внутрипартийного кризиса, вызванного конфликтом между председателем правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и центральным руководством партии.

С 2009 года Пабло Касадо женат на Исабель Торрес Ортс, в семье растут дочь и сын.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Ассамблеи Мадрида
 Биография на сайте Конгресса депутатов

Политики XXI века
Выпускники Комплутенсе
Юристы Испании
Члены Народной партии (Испания)
Депутаты конгресса Испании от провинции Авила
Депутаты конгресса Испании от провинции Мадрид
Депутаты Ассамблеи Мадрида